Новый стадион Малабо — многофункциональный стадион, расположенное в Малабо, Экваториальная Гвинея . В настоящее время этот стадион используется в основном для проведения футбольных матчей .

Обзор 
Стадион вмещает 15 250 мест и был открыт в 2007 году. В настоящее время это домашний стадион национальной сборной Экваториальной Гвинеи . Один из стадионов, на которых проводился Кубок африканских наций 2012 года, он принимал финал Кубка африканских наций среди женщин в 2008 году.

Команды экватогвинейской премьер-лиги «Атлетико Малабо», «Атлетико Сему», «Депортиво Унидад», «Сони Эла Нгема», «Пантерс» и «Вегетарианос» проводят свои матчи на этом стадионе.

Стадион Малабо является частью Спортивного комплекса Малабо, настоящего спортивного города, состоящего из вышеупомянутого стадиона, спортивного центра, четырех теннисных кортов, олимпийского бассейна, тренировочного футбольного поля с искусственной травой и различных гандбольных и мини-футбольных площадок, а также отеля федерации Малабо.

Интересные факты 
На первоначальном национальном стадионе в канун Рождества 1969 года политические противники президента Франсиско Масиаса Нгемы были казнены расстрельной командой в костюмах Санта-Клауса, в то время как из динамиков стадиона звучала песня Мэри Хопкин «Those Were the Days».

Ссылки 
 Страница стадиона на сайте Stadiumguide.com
 Страница стадиона на сайте sports.ru
 Страница стадиона на сайте worldstadiums.com

Примечания 

Спортивные сооружения Экваториальной Гвинеи